Eriozona — род мух-журчалок из подсемейства Syrphinae.

Описание 
Крупные мухи, с густо опушённым телом, похожие на шмелей (подрод Eriozona), или с короткоопушённым телом и широкоовальным окаймленным брюшком, с жёлтыми пятнами на втором тергите и жёлтыми перевязями на III—IV тергите (подрод Megasyrphus Dušek et Láska). Глаза в густых волосках.

Биология 
Мухи встречаются на опушках лественных и хвойных лесов, питаются на соцветиях зонтичных, тавлоги, спиреи, барбариса, смородины. Личинки Eriozona syrphoides были обнаружены на ели, питаются тлями рода Cinara.

Систематика и распространение 
В состав рода Eriozona входят 9 видов, относящиеся к двум подродам:

 , 1860
 , 1901 — Индия (Сикким), Непал, Китай (Тибет)
 , 1817) — Широко распространенный вид от Западной Европы до Дальнего Востока.
 , 1930). Тайвань
 , 2007 — Китай (Шанси).
 , 1967
 , 1974) — Китай (Гоби)
 , 1987) — Китай.
 , 1830) — США (Аризона).
 , 1758) — Широко распространенный вид от Западной Европы до Дальнего Востока.
 , 1927) — Распространен от Аляски, до Мексики

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых